Black box eller Blackbox är engelska och kan översättas till svenska med svart låda. Det kan avse:

 Black box (teater) – ett tomt svartmålat rum
 Black Box Teater – teaterscen i Oslo
 Black Box (musikgrupp) – italiensk housemusikgrupp som var populär på 1980- och 1990-talen
 Black Box BRD – tysk film från 2001
 Blackbox - minimalistisk fönsterhanterare för unixliknande operativsystem

Se även
 Svart låda – tekniskt och vetenskapligt begrepp för en process där man studerar in- och utdata utan att känna processens inre egenskaper eller uppbyggnad
 Svarta lådan – flygplans färdskrivare som används vid utredning av olyckor